Томаринский сельский совет () — входит в состав
Бериславского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Томарино.

История 
 1956 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Томарино

Примечания